Wahlkreis 132 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 132
 Landtagswahlkreis 132